Il doppio del torneo di tennis Rennes Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Anders Järryd e Bent-Ove Pedersen che hanno battuto in finale Mark Knowles e Leander Paes 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Anders Järryd /  Bent-Ove Pedersen (Campioni)
 Mark Knowles /  Leander Paes (finale)

 Jan Apell /  Peter Nyborg (semifinali)
 Donald Johnson /  John Sullivan (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Rennes Challenger 1994